Classic Cher – trzecia koncertowa rezydentura amerykańskiej piosenkarki Cher, pokazywana w trzech miastach: Las Vegas, Oxon Hill oraz Atlantic City. Pierwszy występ odbył się trzy lata po anulowaniu drugiej części trasy koncertowej Dressed To Kill Tour.

Lista utworów 
Źródło:

 „Woman's World”
 „Strong Enough”
 „Mantra Gajatri”
 „All or Nothing”
 „The Beat Goes On” 
 „All I Really Want to Do”
 „I Got You Babe”
 „Gypsys, Tramps & Thieves”
 „Dark Lady”
 „Half-Breed”
 „Welcome to Burlesque”
 „Take Me Home”
 „After All”
 „Walking in Memphis”
 „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)”
 „I Found Someone”
 „If I Could Turn Back Time”

Bis

18. „Believe”

Lista koncertów

Odwołane koncerty

Galeria

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Trasy koncertowe Cher